Отра́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Отрадная улица — улица в Абакане.
 В Иваново:
 1-я Отрадная улица.
 2-я Отрадная улица.
 3-я Отрадная улица.
 Отрадная улица — улица в Казани.
 Отрадная улица — улица в Липецке.
 Отрадная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Отрадная улица — улица в Москве.
 Отрадная улица — улица в Петрозаводске.
 Отрадная улица — улица в Пскове.

Украина 
 Отрадная улица — улица в Днепре.
 Отрадная улица — улица в Одессе.